Левковка — название населённых пунктов:

Россия 
 Левковка — деревня в Приморском районе Архангельской области.

Украина 
 Левковка — село в Погребищенском районе Винницкой области.
 Левковка — село в Новоархангельском районе Кировоградской области.
 Левковка — село в Змиёвском районе Харьковской области.
 Левковка — село в Изюмском районе Харьковской области.
 Левковка — село в Староконстантиновском районе Хмельницкой области.